Llista de masies i altres construccions relacionades del Baix Llobregat ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Baix Llobregat

 
Baix Llobregat